Orsa város Fehéroroszországban
 Orsa - város Svédországban
 ORSA - Operations Research Society of America